Jakob Kölliker, švicarski hokejist, * 21. julij 1953, Švica.

Kölliker je v švicarski ligi igral za kluba HC Ambrì-Piotta in EHC Biel/Bienne, skupno je odigral preko 500 tekem in osvojil tri naslove državnega prvaka. Za švicarsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah in dvanajstih Svetovnih prvenstvih. Z 213-timi nastopi je bil do leta 2009 rekorder v švicarski reprezentanci.

Pregled kariere

|-
| Švica
| Olimpijske igre
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo B
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 86/87
|
| 36
| 10
| 30
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švica
| Olimpijske igre
| 88
|
| 6
| 1
| 5
| 6
| +2
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 89/90
|
|
| 1
| 7
| 8
|
|
|
|
| 0
| 1
| 1
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 90/91
|
| 32
| 7
| 8
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 15
| 0
| 0
| 0
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 21
| 1
| 2
| 3
|
| 47
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 22
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 120
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 131
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švicarski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Švico
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Švicarski hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti EHC Biel